Инициативная группа () — группа польских эмигрантов-коммунистов, созданная в июне (по другим данным — в конце июля-начале августа) 1941 года с разрешения ИККИ с целью восстановления деятельности польской компартии. Одно время также именовалась «национальной группой». Сыграла важную роль в организации партизанского движения в оккупированной Польше и создании Польской рабочей партии.

История 
22 июня 1941 года нацистская Германия начала вторжение на территорию Советского Союза, что побудило Коминтерн, до этого сдержанно воспринимавшего партизанскую борьбу коммунистов в оккупированных фашистами странах, значительно активизировать свою деятельность. Наряду с поддержкой национального антифашистского восстания в Югославии, было решено укрепить позиции и на передовом плацдарме агрессоров — Польше. Коммунистическая партия Польши была распущена в 1938 году из-за идеологической ненадёжности, большая часть её актива либо эмигрировала в СССР, либо влилась в Польскую социалистическую партию, которая понесла крупные потери в ходе боёв с немецкими войсками и последующего преследования после оккупации Польши фашистской Германией.

В первые дни июля 1941 года Генеральный секретарь Коминтерна Георгий Димитров пригласил несколько эмигрировавших в СССР польских коммунистов в школу Коминтерна в Кушнаренково. Он сообщил, что ИККИ принял решение восстановить деятельность коммунистической партии в Польше, но на более широкой (с учётом опыта предвоенных народных фронтов) социальной базе, и поручил сформировать организационную группу.

27 августа Иосиф Сталин одобрил инициативу руководства Коминтерна, но попросил не использовать в названии новой партии термин «коммунистическая» — это, по его мнению, могло бы отпугнуть антифашистски настроенных людей. 29 августа Димитров передал слова Сталина польским коммунистам, не все из которых восприняли их без сомнений.

Из находившихся в Москве эмигрантов были выбраны около 10 человек, которые прошли десантную подготовку. Предусматривалось, что они десантируются на польскую территорию, установят контакт с находящимися в подполье коммунистами и социалистами, и смогут организовать их объединение в новую компартию. До сентября 1941 года велась организационная работа над программными положениями новой партии. Группа подчеркнула необходимость создания Национального фронта для борьбы с нацистской Германией, защиты интересов трудящихся и их освобождения от ига капитализма.

Состав 
В состав Инициативной группы вошли:

Марцелий Новотко,
Павел Финдер,
Болеслав Молоец,
Иван (Ян) Турлейский,
Пинкус Картин,
Чеслав Сконецкий,
Роман Шлива,
Якуб Александрович,
Люциан Партински,
Анастасий Ковальчик,
Августин Мицал,
Феликс Паплински,
Юзеф Вечорек.

Первая попытка их переброски в Польшу сорвалась — самолет с членами Инициативной группы разбился 26 сентября 1941 года вскоре после взлета из аэропорта Вязьмы. В результате аварии Ян Турлейский погиб, а Сконецкий, Шлива и Александрович получили травмы. Умершего Турлейского заменила Мария Руткевич, а Партински был выведен из состава группы в связи с поручением ему другого задания. Из-за приближения линии фронта к Москве, группа была эвакуирована в Уфу, но после советского контрнаступления — возвращена в Москву для второй попытки заброски.

В ночь с 27 на 28 декабря 1941 года шесть членов Инициативной группы (Новотко, Финдер, Молоец, Картин, Сконецкий и Руткевич) были успешно десантированы недалеко от деревни Вижовна под Варшавой. Во время приземления Новотко получил перелом ноги, а радиопередающая и приемная станция группы (которая приземлялась на отдельном парашюте) была утеряна (радистом должна была быть Руткевич). Новотко, Финдер и Руткевич смогли организованно добраться до предместья Варшавы, остальные проникли в город по-отдельности. Вскоре все они встретились с польскими подпольщиками в квартире Варшавского жилищного кооператива в Жолибоже.

5 января 1942 года эта группа провозгласила создание Польской рабочей партии.

В ночь с 5 на 6 января к ним присоединилась остальная часть группы — Александрович (выброшенный в Бяла-Подляском повяте), Августин Мицал (сброшенный в Жешувском повяте), Ковальчик, Паплински и Шлива (десантированные в Коньский повет). В ночь с 19 на 20 мая 1942 года в помощь к ним была десантирована так называемая Вторая инициативная группа, в которую входили:

Малгожата Форнальска,
Ядвига Людвинска,
Петр Дражкевич,
Александр Ковальский,
Ян Красицки,
Ян Грушчинский.

и два радиотелеграфиста:

Мечислав Хейман,
Вацлав Штек.

По прибытии в страну, Инициативная группа установила радиосвязь со штабом в ГРУ РККА.

Примечания

Литература 
 Encyklopedia popularna PWN, 1992, .
 Piotr Gontarczyk. Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941–1944, Warszawa 2003.
 Józef Bolesław Garas: Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942–1945, Warszawa 1971.

Ссылки 
 Институт национальной памяти (Польша): Polska Partia Robotnicza (PPR) 

Коммунистические партии Польши
1941 год в Польше
1942 год в Польше
 
Освобождение Польши
Антифашистское сопротивление в Польше